Катуар:

 Фамилия
Катуары — русское семейство предпринимателей, потомки французского аристократического рода Катуар де Бионкур:
 Александр Андреевич Катуар де Бионкур (1863—1913) — русский меценат.
 Георгий Львович Катуар (1861—1926) — русский композитор и теоретик музыки.
 Жан Катуар (1923—2005) — французский композитор и теоретик музыки.
 Катуар, Лев Иванович (1827 − 1899) — предприниматель, купец 1-й гильдии, потомственный почётный гражданин, коммерции советник.
Топоним
 Катуар — железнодорожная станция в Московской области вблизи посёлка Некрасовский, названная в честь русского промышленника Катуара.
 Катуар-Белавенец — прежнее (до 1965 года) название станции Лесной городок Киевского направления МЖД.